Die Liste der Torschützenkönige der Ekstraklasa führt alle Torschützenkönige der polnischen Ekstraklasa seit der Gründung im Jahr 1927 auf. In diesem Artikel werden die erfolgreichsten Spieler und erfolgreichsten Vereine genannt. Torschützenkönig wird derjenige Spieler, der im Verlauf einer Saison die meisten Tore erzielt. In den 79 vergangenen Spielzeiten wurden insgesamt 89 Spieler Torschützenkönig der Ekstraklasa. Dabei erzielten die Torjäger im Schnitt 19,8 Tore.

Die erfolgreichsten Spieler sind Tomasz Frankowski, Kazimierz Kmiecik und Włodzimierz Lubański, die alle insgesamt viermal Torschützenkönig in Polen wurden. Erster ausländischer Torschützenkönig war 2003 der Serbe Stanko Svitlica. Ältester Torschützenkönig war 2011 Tomasz Frankowski mit 36 Jahren, während Ernst Willimowski 1934 mit 18 Jahren jüngster Torschützenkönig war. Insgesamt siebenmal teilten sich zwei oder mehr Spieler den Titel des Torschützenkönigs. Erfolgreichster Verein ist Wisła Krakau, der insgesamt 18-mal den Torschützenkönig stellte. 31-mal wurde der Torschützenkönig der Ekstraklasa mit seiner Mannschaft auch polnischer Meister.

Liste der Torschützenkönige 
 Spieler: Fett geschriebene Spielernamen kennzeichnen Spieler, die noch in der Ekstraklasa aktiv sind
 Vereine: Kursiv markierte Vereine sind derzeit nicht mehr in der Ekstraklasa vertreten
 Alter: Stichtag ist von 1927 bis 1961 der 31. Dezember, ab 1962 jeweils der 30. Juni
Farblegende am unteren Ende der Tabelle; Vereine sind mit ihrem heutigen Namen aufgeführt

Ranglisten

Weblinks 
 Poland - Top Scorers. rsssf.com

Torschutzenkonige
Ekstraklasa